SPAD puede referirse a:

 Société Provisoire des Aéroplanes Deperdussin, compañía francesa fabricante de aviones (1912-1913).
 Société Pour l´Aviation et ses Dérivés, compañía francesa fabricante de aviones, sucesora de la anterior (1913-1919).
 Blériot-SPAD, nombre que adquiere posterior a 1919, la anterior compañía francesa fabricante de aviones (1919-1921).
 Un apodo del avión estadounidense Douglas A-1 Skyraider.
 Single Pass Albumin Dialysis o diálisis de albúmina de pase simple, una técnica de diálisis de hígado.
 SPAD (Software), paquete estadístico.